La gare de Getafe Central est un pôle d'échanges comprenant une station de la ligne 12 du métro de Madrid et une gare de la ligne C-4 des Cercanías Madrid situé à Getafe dans la communauté de Madrid, en Espagne.

Voir aussi

Articles connexes 
 Gare de Madrid-Sol

Liens externes 
 

Station de la ligne 12 du métro de Madrid
Gare du Cercanías Madrid